Elektron, een elementair deeltje 
 Elektron (legering), een magnesiumlegering
 Elektron (satelliet), een wetenschappelijke satelliet van de Sovjet-Unie
 Elektron (televisieprogramma), een Belgisch populairwetenschappelijk televisieprogramma
 Elektrum, een goud-zilver legering

Zie ook 
Electron (doorverwijspagina)